F. Richard Stephenson (1941), astrònom britànic 
 George Stephenson (Wylam, Northumberland, 1781 - Chesterfield, 1848), pioner del ferrocarril a la Gran Bretanya 
 William Stephenson, tripulant de l'expedició Endurance
 distribució Stephenson